Гелио́поль (, ) может означать:
 Гелиополь (Древний Египет) — древнеегипетский город, столица XIII нома Нижнего Египта, один из крупнейших культурных и религиозных центров (район Каира Аль-Матария).
 Гелиополис (Каир) — пригород Каира.
 Гелиополь — название во времена Римской империи города Баальбек (Ливан).
 «Гелиополь» — роман Эрнста Юнгера (1949)/

См. также 
 Город Солнца (значения)
 Незнайка в Солнечном городе
 Сан-Сити
 Сите-Солей